Пепелевка — топонимы в России.

 Пепелевка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области . Входит в состав Добросельского сельского поселения.
 Пепелевка, Пепелёвка — исчезнувшее село на территории современного Болховского района Орловской области, малая родина Ивана Ильича Аверьянова, Героя Советского Союза (1943).